Марі Дорен-Абер (фр. Marie Dorin-Habert, при народженні Дорен (фр. Dorin), 19 червня 1986, Ліон) — французька біатлоністка, олімпійська чемпіонка.
 Ле-Плессі-Дорен, Ле-Плессі́-Доре́н (фр. Le Plessis-Dorin) — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер.
 Дорен (Нордгайде), Дорен (нім. Dohren) — громада в Німеччині, розташована в землі Нижня Саксонія.
 Дорен (Емсланд), Дорен (нім. Dohren) — громада в Німеччині, розташована в землі Нижня Саксонія.
 Дорен — містечко та громада округу Брегенц в землі Форарльберг, Австрія.
 Артур ван Дорен (фр. Arthur Van Doren, нар. 30 вересня 1994, Антверпен, Бельгія) — бельгійський хокеїст на траві, срібний призер Олімпійських ігор 2016.
 Марк Ван Дорен (англ. Mark Van Doren; 30 червня 1894 Гоуп (Іллінойс) — 10 грудня 1972, Торрінгтон (Коннектикут) — американський поет, письменник і критик.
 Франсуаза Дорен — французька акторка, комік, прозаїк, драматург і автор пісень.